Stare steht für:

 Stare, eine artenreiche Vogelfamilie, die zu den Sperlingsvögeln (Passeriformes) gehört

Stare ist der Familienname folgender Personen:

 Agata Stare (* 1998), slowenische Skispringerin
 Matej Stare (* 1978), slowenischer Radrennfahrer
 Ragnar Stare (1884–1964), schwedischer Sportschütze

Ortsname in der Ukraine:
 Stare (Boryspil), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Boryspil
 Stare (Shuriwka), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Shuriwka

Siehe auch:
 Staré
 Stahre
 Star
 Starre